Гере ():
 Гере (город) — город во Франции, административный центр департамента Крёз
 Гере (народ) — африканский народ группы кру, проживающий в Кот-д’Ивуаре и Либерии
 Гере (язык)
 Гере (округ) — округ во французском департаменте Крёз

См. также 
 Герё, Эрнё (1891—1980) — венгерский политический деятель.
 Гёре, Пауль (1864—1928) — германский протестантский пастор и богослов, политик и публицист.